Il nome SS Bretagne può riferirsi a tre navi, tutte francesi, due delle quali realmente costruite ed una terza rimasta allo stadio di progetto:
SS Bretagne, transatlantico del 1922
SS Bretagne, nave quasi gemella del Normandie rimasta allo stadio di progetto
SS Bretagne, transatlantico del 1951

Inoltre venne costruito anche il
SS La Bretagne, nave del 1866